Santiago González e Scott Lipsky erano i detentori del titolo e si sono confermati campioni sconfiggendo in finale Pablo Cuevas e David Marrero per 6-3, 3-6, [10-8].

Teste di serie 

  Pablo Cuevas /  David Marrero (finale)
  Mariusz Fyrstenberg /  Marcin Matkowski (primo turno)

 Santiago González /  Scott Lipsky (campioni)
<li> František Čermák /  Michail Elgin (quarti di finale)

Wildcard

  Gastão Elias /  João Sousa (semifinale)

  Rui Machado /  Frederico Ferreira Silva (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Portugal Open 2014
ATP World Tour 2014